Okręty US Navy o nazwie USS  "Thornton", pochodzącej od Jamesa Thortona – oficera amerykańskiej marynarki z czasów wojny secesyjnej:
Pierwszy "Thornton" (TB-33) był okrętem torpedowym ukończonym w 1902, wycofanym i przemianowanyn na Coastal Torpedo Vessel No. 16 w 1918.
Drugi "Thornton" (DD-270) był niszczycielem typu Clemson, który służył w latach 1918 - 1945.

Thornton